Il doppio del Bank Austria Tennis Trophy 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Evgenij Kafel'nikov e Daniel Vacek erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Ellis Ferreira e Patrick Galbraith hanno battuto in finale 6–3, 6–4 Marc-Kevin Goellner e David Prinosil.

Teste di serie
 Ellis Ferreira /  Patrick Galbraith (campioni)
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (primo turno)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (primo turno)
 Donald Johnson /  Francisco Montana (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Bank Austria Tennis Trophy 1997
ATP Tour 1997